VPC steht für:

 Véhicule poste de commandement, Stabs- und Kommandofahrzeug der französischen Streitkräfte
 Virtual PC, ein ursprünglich als Emulator entwickeltes PC-Virtualisierungsprogramm
 Virtual Private Cloud

vPC steht für:
  implementiert  (MEC) über mehrere physische  hinweg und ist eine Netzwerk-Technologie von Cisco (ähnlich VSS)

VPC